

Ім'я

 Мона Алі Хашаба (1946 ) — єгипетський дипломат
 Мона Бартель (Mona Barthel, 11 липня 1990 ) — німецька тенісистка
 Мона Сімпсон (Mona J. Simpson) — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони . Мона — матір головного героя серіалу Гомера 
 Мона Юганнессон (Mona Johannesson) — шведська модель
 Мона (співачка) — російська співачка, раніше була солісткою проекту Максима Фадєєва «Monokini».

Топонім

Мона — місто, штат Юта
 Мона — переписна місцевість, штат Айова

Інше
 Мона (острів) — острів розташований в протоці Мона Карибського моря в Атлантичному океані між островами Пуерто-Рико і Гаїті
 Мона (протока) — протока між островами Пуерто-Рико і Гаїті, з'єднує Карибське море з Атлантичним океаном
 Мона (річка) — річка в Норвегії
 Острови Мона — група островів у Карському морі

Див. також 
 Мона Ліза  — портрет молодої жінки, написаний італійським художником Леонардо да Вінчі близько 1503 року. 
 Савіньяк-Мона (Savignac-Mona) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї
 Моно
 Мон